Krzyżowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Krzyżowice (Kobierzyce) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Krzyżowice (Głubczyce) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Krzyżowice (Olszanka) in der Woiwodschaft Oppeln
 Krzyżowice (Pawłowice) in der Woiwodschaft Schlesien